Хеземани има више значења:

 Хеземани (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хеземани (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хеземани (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хеземани (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику